IMC (Internal magnetic lens system) –- wbudowany do wnętrza lampy oscyloskopowej zestaw magnesów stałych, korygujących zniekształcenia geometryczne.

Zobacz też 
 Oscyloskop

Bibliografia 
 Jerzy Rydzewski "Pomiary Oscyloskopowe", WNT Warszawa 1999, Wydanie II, 

Lampy elektronowe